Eaucourt est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Eaucourt-sur-Somme, commune française, située dans le département de la Somme, en  région Picardie ;
 Château d'Eaucourt-sur-Somme ;
 Eaucourt, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée dans la commune de Sommette-Eaucourt.
 Warlencourt-Eaucourt, commune française, située dans le département du Pas-de-Calais, en région Nord-Pas-de-Calais ;
 Eaucourt, hameau de la  commune française de Brouchy, située dans le département de la Somme, en  région Picardie.

Homonymie de toponyme